Европейский вызов по зимним метаниям 2004 года прошёл 13—14 марта на стадионе «Сент-Джон» в Марсе (Мальта). Это был четвёртый розыгрыш турнира и последний, проходивший под названием Европейский вызов. Со следующего года он стал известен уже как Кубок Европы по зимним метаниям. В программу турнира были включены толкание ядра, метание диска, метание молота и метание копья. Разыгрывались 2 командных трофея, среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 147 метателей из 27 стран Европы.

Каждая страна могла выставить до 2 человек в каждой дисциплине. В зачёт команды шли оба результата в каждом из видов метаний, после чего они переводились в очки с помощью Международной таблицы перевода результатов ИААФ. По сумме полученных баллов определялись победители и призёры в командном зачёте.

Результаты

Индивидуальное первенство

Командное первенство

Ссылки 
 

Кубки Европы по зимним метаниям
Март 2004 года
2004 год на Мальте
2004 год в спорте
Спортивные соревнования на Мальте